

Sigle 
 Abjadnanaja Hramadzianskaja Partyja – Partito Civile Unito di Bielorussia, partito politico bielorusso
 Analytic Hierarchy Process – tecnica di teoria delle decisioni
 Archivum historiae pontificiae

Codici 
 ahp – codice ISO 639-3 della lingua aproumu aizi